Molekulska formula -{C14H12O4}- se može odnositi na:

 Dioksibenzon
 Oksiresveratrol
 Piceatanol